Мэйхэко́у () — городской уезд городского округа Тунхуа провинции Гирин (КНР).

История 
При империи Цин в 1902 году в этих местах была образована Хайлунская управа (海龙府). После Синьхайской революции в Китае была произведена реформа структуры административного деления, в ходе которой управы были упразднены, и в 1913 году вместо управы был образован уезд Хайлун (海龙县) провинции Фэнтянь, в 1929 году переименованной в провинцию Ляонин.

По окончании Второй мировой войны правительство Китайской республики осуществило административно-территориальный передел Северо-Востока, и уезд Хайлун вошёл в состав новой провинции Ляобэй. В 1949 году провинция Ляобэй была расформирована, и уезд Хайлун вошёл в состав новой провинции Ляодун. После расформирования в 1954 году провинции Ляодун уезд Хайлун вошёл в состав провинции Гирин.

В 1985 году указом Госсовета КНР уезд Хайлун был расформирован, а на его месте образован городской уезд Мэйхэкоу.

Административное деление 
Городской уезд Мэйхэкоу делится на 5 уличных комитетов, 12 посёлков, 6 волостей и 1 национальную волость.

Ссылки 
 

Городские уезды Тунхуа